Пиджим () — село в Панфиловском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Пиджимского сельского округа. Код КАТО — 195645100.

По состоянию на декабрь 2019 года, будущий город Нуркент (:en:Nurkent) формально входит в состав села Пиджим.

Население 
В 1999 году население села составляло 4859 человек (2455 мужчин и 2404 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживал 5081 человек (2581 мужчина и 2500 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Панфиловского района (Алматинская область)